Kury – polski zespół muzyczny,
 kury (Gallinae) – wyróżniana dawniej podrodzina ptaków z rodziny kurowatych,
 Kury –  wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gmina Tłuszcz, na Równinie Wołomińskiej.